Æresdivisionen 2011-2012 er  den 56. sæson siden serien blev etableret i 1955. Turneringen begyndte d. 5. august 2011 og bliver afsluttet i juni 2012. RKC Waalwijk er nyoprykker.

Tabel

Stadion

Målscorer
''Kilde: http://eredivisielive.nl/eredivisie/statistieken/topscorer/ , Soccerway 

Opdateret pr. 6. maj 2012 (slutningen på turneringen)

Fodboldsæson 2011-12
Fodbold i Nederlandene